Vitta steht für:

 Vitta, Gattung der Kahnschnecken, Mörch, 1852
 Vitta (Gemeinde Scharten), Ortschaft von Scharten, Bezirk Eferding, Oberösterreich

Vitta ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Vitta (* 1972), Schweizer Rechtsanwalt und Politiker (FDP)
 Kilomo Vitta (* 1988), belgischer Tischtennisspieler